Heydte ist der Familienname folgender Personen aus der Uradelsfamilie von der Heydte (Heyde), die aus dem Oberfränkischen Vogtland stammt und auch im Egerland erscheint:

 August von der Heydte (1809–1880), österreich-ungarischer Generalmajor
 Friedrich August Freiherr von der Heydte (1907–1994), deutscher konservativer Staats- und Völkerrechtler, Politiker (CSU), MdL Bayern
 Gottfried Freiherr von der Heydte (* 1949), deutscher Verwaltungsjurist
 Jobst von der Heydte, Geheimer Rat und Kanzler des sächsischen Kurfürsten
 Julius Freiherr von der Heydte (1865–1923), deutscher Jurist und Münchner Polizeipräsident
 Rudolf-Konrad Graf von Montgelas Freiherr von der Heydte (1939–2015), deutscher Landwirt, Kaufmann und Stifter